Франсуа Дегель (4 декабря 1932 — 22 января 2014) — французский , представитель Монако на Евровидении-1960 и Евровидении-1962.

Биография 
Родился 4 декабря 1932 года. Был воспитан своей бабушкой. В 1951 году он бросил учёбу и пел в кабаре в Париже. В 1956 году он стал победителем Grand Prix du Disque. После военной службы в Алжире, он вернулся во Францию. После Евровидения он продолжал гастролировать по всему франкоязычному миру до самой смерти. Умер 22 января 2014 года.

Евровидение 
29 марта 1960 года Франсуа представлял Монако на Евровидении в Лондоне. С песней "Ce soir-là" он занял 3 место с 15 баллами.

18 марта 1962 года он представлял Монако на Евровидении в Люксембурге. С песней "Dis rien" он занял 2 место с 13 баллами.

Дискография 

 Amour... toujours (1953)
 Dimanche matin (1955)
 Le printemps c’est déjà l’été (1955)
 Poème d’amour / Si tous les gars du monde (1956)
 Les réverbères, Les étoiles, La coupable… (1956)
 Les âmes fières (1957)
 Funambule du charme (1957)
 Saltimbanque du charme (1957)
 Loin de vous (1957)
 La bourse aux chansons №2 (1957)
 Je te pardonne (1958)
 Ma prière, Marjolaine, Moisson… (1958)
 La bourse aux chansons №4 (1958)
 Ma prière (1958)
 On est bien comme ça (1958)
 Les amoureux (1958)
 Fumée aux yeux (1959)
 Par ce cri (1959)
 Par ce cri, Demain, En amour... (1959)
 La bourse aux chansons №5 (1959)
 La bourse aux chansons №6 (1959)
 François… (1959)
 №9 (1959)
 Ce soir-là (1960)
 Comme au premier jour (1960)
 C’est Noël à Paris (1960)
 Marie Mirage (1960)
 Marie Mirage, Wim bam, regarde bien... (1960)
 Eurovision 1960 (1960)
 La bourse des chansons Pathé-Marconi №3 (1960)
 Chansons aus Paris - 2 (1961)
 La joie d’aimer (1961)
 La terre (1961)
 Voyageur sans étoile (1961)
 Parce que l’amour s’en va (1961)
 Capuccina (1962)
 Une petite fille (1962)
 Toi et moi (1962)
 Ma verte prairie (1963)
 L’assassin viendra ce soir (1963)
 Gerflex (1964)
 Marie Mirage (1964)
 Quand nous reverrons nous? (1964)
 J’ai le temps d’y penser (1965)
 Jusqu’à Venise (1965)
 En Italie (1965)
 La bourse des chansons - №14 (1965)
 Le printemps (1966)
 Chansons pour le soleil et la mer (1966)
 Chansons pour le soleil et la mer (1966)
 Les corsaires (1966)
 La plus jolie chanson du monde (1967)
 My lovely love (1967)
 "Che" Guevara (1968)
 "Che" Guevara (1968)
 Minuit, le vent, la nuit (1968)
 Quand l’amour viendra (1968)
 Minuit, le vent, la nuit (1968)
 La libération (1968)
 Love me tender (1969)
 Chaque fois qu'on se voit (1969)
 C'est un grand ciel bleu (1969)
 Saint-Tropez village (1969)
 Le bal de la marine (1969)
 Le vent, la mer et les oiseaux (1969)
 La cigale et la fourmi créoles (1970)
 Western ballade (1970)
 Les 7 nains (1970)
 Esso "Ma province et moi" №6 (1971)
 François Deguelt (1971)
 Le ciel, le soleil et la mer (1971)
 Le ciel, le soleil et la mer (1971)
 Les violons (1972)
 Ballade du premier jour (1973)
 Chez ma cousine (1974)
 Dis rien (1974)
 Pas sérieux s’abstenir (1975)
 Passez la monnaie (1977)
 Le ciel, le soleil et la mer (1979)
 French medley / Pot pourri anglais (1982)
 Le ciel, le soleil et la mer (1984)
 Le ciel, le soleil et la mer (1985)
 Le ciel, le soleil et la mer (1988)
 La chance aux chansons (1989)

Примечания